Blakeney – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Blakeney – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)